John Ramsay (13. hrabia Dalhousie)
 John Ramsay (15. hrabia Dalhousie)
 John Ramsay (17. hrabia Dalhousie)
 Jack Ramsay, John Travilla Ramsay